Marcucci ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfredo Marcucci (1929–2010), argentinischer Tangomusiker 
 Bob Marcucci (1930–2011), US-amerikanischer Musikproduzent und Promoter

 Francesco Antonio Marcucci (1717–1798), italienischer römisch-katholischer Geistlicher
 Gian Marco Marcucci (* 1954), san-marinesischer Politiker
 Ornella Marcucci, italienische Schauspielerin